Estadio Central es un nombre común de numerosos estadios en la antigua Unión Soviética. También se emplea en otros países. Puede referirse a:

:
 Estadio Central (en Tiflis)

:
 Estadio Central de Aktobe
 Estadio Central de Almaty
 Estadio Central de Kostanay
 Estadio Central de Pavlodar
 Estadio Central de Taraz

:
 Estadio Central (en Astracán)
 Estadio Central (en Kazán)
 Estadio Central (en Krasnoyarsk)
 Estadio Central (en Oriol)
 Estadio Central (en Piatigorsk)
 Estadio Central de Sochi
 Estadio Central (en Volgogrado)
 Estadio Central Ruslán Aushev (en Nazrán)

 Estadio Central (en Liubliana)

:
 Estadio Olímpico de Kiev (también llamado Estadio Central)
 Estadio Central (en Cherkasy)